Жо:

 Жо (род. 1987) — бразильский футболист, нападающий.
 Жо — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Вила-Реал.